Пења дел Агва има више значења:

 Пења дел Агва (Тлатлаја), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Пења дел Агва (Идалго), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Пења дел Агва (Зизио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику